Muraille de Chine est une expression qui peut désigner :

Toponymes 
 la Grande Muraille, ensemble de fortifications militaires destinées à défendre la frontière nord de la Chine,
 la Grande muraille verte (Chine), un projet chinois de lutte contre la désertification lancé en 1978,
 la Muraille de Chine (Saint-Étienne), surnom donné à un grand ensemble de Saint-Étienne,
 la Muraille de Chine (Clermont-Ferrand), surnom donné à un grand ensemble de Clermont-Ferrand,
 la Muraille de Chine (Marseille), une des réserves naturelles du massif de Saint-Cyr, près de la ville française de Marseille.

Œuvres 
 La Muraille de Chine, nouvelle de Franz Kafka écrite en 1917,
 La Muraille de Chine, poème de Khalil Moutran (1872-1949).

Autre 
 une Muraille de Chine (finance), une organisation étanche entre départements et services au sein d'une Banque de Financement et d'Investissement.

Voir aussi